

Талова — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область

Талова — селище міського типу, районний центр, Воронезька область
 Талова — присілок, Аромашевський район, Тюменська область
 Талова — присілок, Новокузнецький район, Кемеровська область

Див. також 
 Талова Балка
 Талова олія